Сезон 1985 — Двадцать восьмой сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также двенадцатый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1985 (вторая лига)

Зональный турнир (8 зона)

Первый этап

Турнирная таблица

Матчи

Финальный этап (Турнир за 1 — 6 места)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1985/1986

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1985 на сайте footballfacts.ru

1985
Сезоны футбольных клубов 1985